О́льга Бори́совна Сироти́нина (род. 27 июня 1923, Саратов, СССР) — советский и российский . Доктор филологических наук (1966), профессор по кафедре русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного Института филологии и журналистики Саратовского государственного университета (1968). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), заслуженный профессор СГУ (1993), Почётный работник сферы образования Российской Федерации (2017).

Биография 
Родилась 27 июня 1927 года в Саратове. Внучка Н. Н. Сиротинина, дочь доктора биологических наук О. Н Сиротининой. 

Несмотря на слабое здоровье и плохое зрение, в 1940 году поступила на филологический факультет Саратовского университета, который окончила в 1945 году и поступила в аспирантуру.

В 1949 защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «Говоры восточной половины Духовницкого района Саратовской области». В 1966 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Порядок слов в русском языке».

В СГУ работает с 1948 года, начав ассистентом и старшим преподавателем кафедры славяно-русского языкознания. С 1949 года — доцент кафедры славяно-русского языкознания. В 1968 году стала профессором кафедры. В 1973—1993 — заведующая кафедрой русского языка, потом заведующая кафедрой русского языка и речевой коммуникации. С 1993 — профессор кафедры русского языка и речевой коммуникации. С 2018 — профессор кафедры русского языка, речевой коммуникации и русского как иностранного (очередное переименование кафедры).

В 1970—1991 годы — член научно-методического совета по филологии при Министерстве высшего образования СССР.

В 1970—2003 годы — заместитель Председателя Головного совета «Филология» Министерства высшего образования РСФСР / РФ.

В 1995—2003 годы — член Совета по русскому языку при Президенте / Правительстве РФ.

Научная деятельность 
В сферу научных интересов О. Б. Сиротининой входят диалекты, разговорная речь, проблемы текста, язык СМИ и культура речи. Автор более 800 научных публикаций, среди которых книги о синтаксисе русского языка, главы в коллективных монографиях, академических и зарубежных изданиях.

С 1993 года — заместитель председателя диссертационного совета Д.212.243.02.

Под научным руководством О. Б. Сиротининой защищено 58 кандидатских и 16 докторских диссертаций.

Признание 

В честь столетия СГУ имени Н. Г. Чернышевского о Сиротининой была издана биографическая книга () Также в 2012 году Инной Прозоровой был снят документальный фильм «Жизнь вопреки, или я счастливый человек», получивший специальный приз на кинофестивале «Саратовские страдания».

Награды 

 заслуженный профессор СГУ (1993)
 действительный член Международной академии высшей школы (1994)
 член-корреспондент РАЕН (1998)
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).
 Почётный работник сферы образования Российской Федерации (2017)

Научные труды

Монографии 
 Порядок слов в русском языке. Саратов, 1965; 2003, 5-е изд. М.: Ленанд, 2014 (Лингвистическое наследие XX века);
 Русский язык: система, узус и создаваемые ими риски. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2013. — 116 с.

Учебные издания 
 Современная разговорная речь и её особенности: Учебное пособие для педагогических институтов по специальности "Русский язык и литература". — М.: Просвещение, 1974. — 144 с.
 Что и зачем нужно знать учителю о русской разговорной речи: Пособие для учителя / О. Б. Сиротинина. - М.: Просвещение: Учебная литература, 1996. — 175 с. ISBN 5-09-006455-5;
 Лекции по синтаксису русского языка: Учебное пособие для студентов филологических специальностей университетов. — М., 1980, 2003 и 2006;
 Русский язык и культура речи: учебник для студентов-нефилологов: учебное пособие / под ред. О. Б. Сиротининой. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2001. — 212 с. (переиздавался в М.: Едиториал УРСС, 2002. Изд. 2-е. стер.; 2003; 2008; 2016) (в соавт. с В. Е. Гольдиным и М. А. Ягубовой);

Статьи 
 Устная речь и типы речевых культур // Русистика сегодня. — 1995. — № 4.
 О терминах «разговорная речь», «разговорность» и «разговорный тип речевой культуры» // Лики языка. — М., 1998.
 Современный публицистический стиль русского языка // Russistik. — 1999. — № 1-2.
 Основные критерии хорошей речи // Хорошая речь. Саратов, 2001. (неоднократно переиздавалась в Москве: ЛКИ, 2007, 2008, Книжный дом «Либроком», 2009, 2014, 2015, 2016)

Примечания 

Русисты
Выпускники Саратовского государственного университета
Почётные работники сферы образования Российской Федерации
Женщины-лингвисты